Кранихфельд:

Топоним 
 Кранихфельд — город в Германии.

Фамилия 
 Кранихфельд — немецкая и российская фамилия.